Imala peut être :
 Imala, processus phonétique dans certains dialectes arabes ;
 Imala, prénom ;
 Imala, localité de l’Abeokuta Nord dans l’État d’Ogun du Nigeria ;
 Imala, localité du district de Muecate dans la province de Nampula au Mozambique ;
 Imala, village de Culiacán dans l’État de Sinaloa au Mexique.

Voir aussi 
 Emathla